«СК Одесса» — бывший украинский футбольный клуб из города Одессы.

История

Хронология названий команды 

Клуб основан в 1944 году под названием ОДО (Одесса) при Доме Красной армии (ДКА).

С 1957 г. команда называлась СКВО (спортивный клуб военного округа). В сезоне 1959/60 гг. команда стала первым одесским клубом, вышедшим в 1/2 финала розыгрыша кубка СССР. Там армейцы уступили будущему победителю — московскому «Торпедо». В высшей лиге чемпионата СССР команда участвовала в сезонах 1965 и 1966 гг.

В 1971 году после окончания сезона футбольную команду одесского СКА переводят в Тирасполь. В 1972—1975 гг. она выступает под названием «Звезда» (Тирасполь).

СССР

Украинская ССР

Украинa (1992—1999) 

В 1999 г. на базе команды был создан клуб «Черноморец-2». Клуб «СК Одесса» прекратил своё существование. Лучшее достижение в первенстве Украины — 10 место в группе «Б» высшей лиги в сезоне 1992. Лучшее достижение в розыгрышах кубка Украины — выход в 1/8 финала в сезонах 1992/93 и 1998/99 гг. В обоих случаях команда по ходу розыгрыша обыграла по сумме двух матчей другой одесский клуб — «Черноморец».

Визитная карточка 
С 1944 по 1991 гг. выступал под названием СКА (Одесса) в чемпионатах и розыгрышах кубка СССР по футболу. С 1992 по 1999 гг. — под названием «СК Одесса» в чемпионатах и розыгрышах кубка Украины по футболу.

Символика клуба 
 В 1944 году официальными цветами стали красный и синий (СКА)
 С 1992 по 1999 гг. официальными цветами стали зелёный и белый («СК Одесса»)

Клубные цвета 
красно-синие (СКА)

зелёно-белые (СК «Одесса»)

Герб клуба

Достижения

Украинская ССР 
 Чемпионат УССР
 Чемпион (3): 1957, 1963, 1977
 Серебряный призёр: 1961
 Бронзовый призёр (4): 1956, 1959, 1976, 1988

 Кубок УССР
 Обладатель: 1957
 Финалист: 1954

Ссылки 
 Страница клуба на football.odessa.ua

Примечания 

Футбольные клубы СССР
Армейские футбольные клубы
ФК «СК Одесса»
Спортивные клубы Тирасполя
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Одессы